Monstro
 O Monstro (1994), filme com Roberto Benigni
 Freaks (1932), filme de horror exibido no Brasil como Monstros
 Monster (filme), com Charlize Theron traduzido em Portugal como Monstro